Бережний — українське прізвище.

А
 Бережний Анатолій Семенович (1910—1996) — український хімік і технолог.
 Бережний Андрій Олександрович  — генерал, начальник Харківського національного університету Повітряних сил ЗС України.
 Бережний Андрій Юрійович — капітан юстиції, лицар ордена Данила Галицького
 Бережний Артем Олексійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

В
 Бережний Василь Павлович (1918—1988) — український письменник і журналіст.
 Бережний Віктор Григорович (1947) — український політик. Народний депутат України 3-го скликання.
 Бережний Віталій Дмитрович (2001—2022) — український військовий, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
 Бережний Віталій Олександрович — старший прапорщик Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Бережний Владислав Олегович (1996—2019) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сенютович-Бережний Вячеслав (1902—1992) — історик-геральдик та генеалог, дійсний член Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Перший український доктор наук з генеалогії.

Г
 Бережний Геннадій Анатолійович (1968—2014) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І
 Бережний Іван Григорович (1922—1997) — товарознавець харчових продуктів, кандидат технічних наук, професор.
 Бережний Ігор Петрович (1976) — поет.

К
 Бережний Костянтин Тимофійович — російський і український театральний режисер.

М
 Бережний Микола Миколайович (1934) — український науковець-металург, доктор технічних наук, професор. Член Донецького відділення НТШ з 2004 р.
 Бережний Микола Федорович (1938—2015) — український живописець та графік. Член Національної спілки художників України. Заслужений діяч мистецтв України.

О
 Бережний Олег Миколайович (1984) — український біатлоніст.
 Бережний Олександр Миколайович (1957) — колишній радянський футболіст, універсал. Гравець збірної СРСР. Майстер спорту.
 Бережний Олександр Павлович (1956) — український і радянський державний діяч.
 Бережний Олексій Миколайович (1959) — український дипломат.
 Бережний Олексій Тимофійович (1952) — народний депутат України 2-го скликання.

С
 Бережний Семен Іванович (1888—1983) — лікар, заслужений лікар УРСР.

 Бережний Сергій:
 Бережний Сергій Валерійович ( 1966) — український журналіст, літератор та перекладач.
 Бережний Сергій Васильович ( 1951) — український педагог, Заслужений працівник освіти України (2001).
 Бережний Сергій Михайлович (1949—2011) — танцівник і педагог Маріїнського театру, народний артист Росії.

 Бережний Сидір Петрович (1889—1921) — сотник Армії УНР.

Ю
 Бережний Юрій Олександрович (1984—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Бережна
 Бережне
 Бережной

Примітки 

Українські прізвища